Ulfcytel Snillingr est un noble anglo-saxon mort le . Il gouverne apparemment l'Est-Anglie au nom du roi Æthelred le Malavisé de 1004 jusqu'à sa mort à la bataille d'Assandun, bien qu'aucun document d'époque ne lui attribue le titre d'ealdorman.

Biographie 

Le nom d'Ulfcytel (Ulfkell en vieux norrois) suggère qu'il est d'origine scandinave. Son épithète Snillingr, qui n'apparaît que dans les sources norroises, signifie « l'Audacieux ».

Il est mentionné à trois reprises dans la Chronique anglo-saxonne. En 1004, lorsque le Viking Sven à la Barbe fourchue attaque par surprise Norwich, Ulfcytel tente d'acheter son départ, mais Sven ne respecte pas le marché et incendie Thetford. Ulfcytel lève une armée pour l'affronter, et s'il est vaincu, il cause suffisamment de pertes dans les rangs vikings pour contraindre Sven à battre en retraite. En 1010, Ulfcytel mène les troupes anglaises contre une autre armée viking à la bataille de Ringmere. C'est à nouveau une défaite. Enfin, le , Ulfcytel fait partie des soldats anglais qui trouvent la mort lors de la bataille d'Assandun, qui voit la victoire de Knut, le fils de Sven, sur les Anglais du roi Edmond Côte-de-Fer. Malgré ces défaites, son courage et sa ténacité sont louées par le chroniqueur.

Dans la Chronique, ainsi que dans les chartes d'époque, Ulfcytel porte le titre de thegn ou minister. Il n'est jamais décrit comme un ealdorman. Pourtant, les sources plus tardives, comme les historiens anglo-normands du  ou les sagas nordiques, le décrivent comme comte. Un texte adjoint à la Jómsvíkinga saga indique qu'il est le mari de Wulfhild, la fille du roi Æthelred le Malavisé, et que cette dernière épouse par la suite Thorkell le Grand, qui n'est autre que celui qui aurait tué Ulfcytel à Assandun et qui est nommé comte d'Est-Anglie par Knut. Une autre tradition, rapportée par Snorri Sturluson, affirme que c'est par Éric Håkonsson qu'Ulfcytel est tué.

Références

Bibliographie 

 .

Liens externes 

  Ulfcytel sur 

Ealdorman
Personnalité anglo-saxonne morte au combat
Décès en 1016
Date de naissance non renseignée (Xe siècle)
Noblesse anglo-saxonne du XIe siècle